Zbigniew Wojciech Klimowski (ur. 18 stycznia 1967 w Nowym Targu) – polski skoczek narciarski, mistrz Polski, olimpijczyk, trener. Syn Stanisławy Kozy i Andrzeja Klimowskiego, także skoczka; kuzyn Aleksandra Stołowskiego, reprezentanta Polski.

Kariera zawodnicza 
Klimowski swoje pierwsze skoki oddał w wieku 6 lat na skoczni w Nowym Targu. Wynosiły one ok. 10-15 metrów. Jego pierwszym klubem było Podhale Nowy Targ, a pierwszym trenerem Krzysztof Sobański. Początkowo startował na nartach metalowych, wyprodukowanych w Szaflarach. W 1981 roku przeniósł się do WKS Zakopane.

Pierwszy raz na arenie międzynarodowej zaprezentował się w austriackim Stams, gdzie na skoczni igelitowej był drugi. W 1985 konkursem w Oberstdorfie zadebiutował w Turnieju Czterech Skoczni i, jednocześnie, w Pucharze Świata. W tym samym mieście startował w 1987 na mistrzostwach świata (54. i 62. miejsce) i w 1988 na mistrzostwach świata w lotach, kiedy to był 18.

W Pucharze Świata jedyny raz punktował 20 marca 1988 w Oslo, zajmując 15. miejsce. W 1992 w Predazzo zajął miejsce osiemnaste. W tym samym roku na igrzyskach olimpijskich w Albertville zajął 49. miejsce na skoczni dużej. Na normalnej, z powodu grypy, nie startował. Był jedynym skoczkiem reprezentującym Polskę na tamtej olimpiadzie. W tym samym roku pobił też rekord skoczni Wielkiej Krokwi skokiem na 124 metr, zdobywając indywidualny tytuł mistrza Polski.

W sezonie 1992/1993 skakał jeszcze w PŚ w Ruhpolding oraz w Sapporo, a na mistrzostwach Polski zajął indywidualnie czwarte i drużynowo drugie miejsce. Potem zakończył sportową karierę.

Kariera trenerska 
W 1994 objął funkcję trenera LKS Kowaniec. Potem pracował w Zębie, szkoląc m.in. Kamila Stocha. W 2004 do 2006 roku był asystentem Stefana Horngachera przy kadrze Polski B. Od 2008 do marca 2016 był asystentem Łukasza Kruczka w kadrze A. Od kwietnia 2016 do 24 marca 2019 był jednym z asystentów Stefana Horngachera przy pierwszej reprezentacji Polski. Od kwietnia 2019 do kwietnia 2020 był asystentem trenera Michala Doležala. Przed sezonem 2020/2021 został głównym trenerem kadry juniorskiej w skokach narciarskich. Od sezonu 2021/2022 ze względu na problemy zdrowotne po cieżkim przejściu choroby covid -19 pracuje w jako asystent głównego trenera kadry juniorskiej w skokach narciarskich.

W 2010 został odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi, a 21 września 2019, podczas gali z okazji 100-lecia PZN, za zasługi w działalności na rzecz rozwoju i upowszechniania sportu został przez prezydenta RP Andrzeja Dudę odznaczony Krzyżem Złotym.

Osiągnięcia

Igrzyska olimpijskie 
 Indywidualnie

Starty Z. Klimowskiego na igrzyskach olimpijskich – szczegółowo

Mistrzostwa świata 
 Indywidualnie

 Drużynowo

Mistrzostwa świata w lotach narciarskich

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata

Turniej Czterech Skoczni

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Puchar Kontynentalny w skokach narciarskich

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Mistrzostwa Polski 
 złoty medal : 1992 (K-85)
 srebrny medal: 1988, 1990 (K-85), 1991, 1992 (K-116)
 brązowy medal: 1987, 1989 (K-85), 1987, 1988 (K-116)
 drużynowy złoty medal: 1986, 1987, 1988, 1989, 1991, 1992
 drużynowy srebrny medal: 1993.

Przypisy

Linki zewnętrzne

Bibliografia 
 Osiągnięcia Zbigniewa Klimowskiego na fis-ski.com
 
 Wyniki konkursu w Meldal 1988

Ludzie urodzeni w Nowym Targu
Odznaczeni Srebrnym Krzyżem Zasługi (III Rzeczpospolita)
Odznaczeni Złotym Krzyżem Zasługi (III Rzeczpospolita)
Polscy skoczkowie narciarscy na igrzyskach olimpijskich
Polscy trenerzy skoków narciarskich
Skoczkowie narciarscy WKS Zakopane
Sportowcy Podhala Nowy Targ
Urodzeni w 1967